Села:
 Мовчанівка — Житомирська область, Бердичівський район
 Мовчанівка — Київська область, Білоцерківський район
 Мовчанівка — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Підволочиський район